Ставелл Гіфт – найстаріші та найпопулярніші в Австралії змагання з бігу на короткі дистанції. Змагання проводяться щороку на Великдень у Атлетичному клубі Ставелл, що розташовано у передгір’ї Гремпіанс, Вікторія.

Переможці

Примітки

Посилання 
 Pandora Internet Archive of the Stawell Gift
 The Sports Factor Transcript Sport and Religion over Easter, 10 April 1998
 Paul Daffey, "The ten best footballers at the Stawell Gift" (The Sunday Age, 27 March 2005)
 ABC Asia-Pacific Nexus  6 September  2005 Transcript
 Official Website of the Stawell Gift 
 Tourism Victoria Site
 Joshua Ross winning the Gift in 2005  
 Stawell Gift 

Спорт в Австралії
Легка атлетика в Австралії